Oberreichenbach, une commune allemande de Bavière, dans l'arrondissement d'Erlangen-Höchstadt
 Oberreichenbach, une commune allemande du Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement de Calw